Die Maltese Premier League 1984/85 war die 70. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Rabat Ajax.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Sliema Wanderers und FC Marsa die Absteiger FC Birkirkara und FC Żabbar St. Patrick. Sliema war erstmals seit der Saison 1982/83, Marsa erstmals seit der Saison 1980/81 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198485
Fußballsaison 1984/85